Тахир Мамедов:
Мамедов, Тахир Идаят оглы (род. 1946) — азербайджанский художник и фотограф.
Мамедов, Тахир Намикович (род. 1981) — российский телеведущий, актёр, продюсер, режиссёр и сценарист.